Сє Шувей була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Чжан Шуай. 

Чжан потім виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Ваню Кінґ з рахунком 7–6(7–1), 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2013
Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд
Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд